

Anno 
 1964 – (MCMLXIV in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1964 a.C.

Matematica 
 1964 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1964 Luyten – asteroide della fascia principale del sistema solare